O Museu do Trem é um museu histórico-temático, dedicado à preservação da memória ferroviária brasileira, localizado no bairro do Engenho de Dentro, na cidade do Rio de Janeiro.

Histórico
Inaugurado em fevereiro de 1984, foi mantido e administrado pela Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA). Foi instalado nas dependências do galpão de pintura de carros da antiga Estrada de Ferro Pedro II (após a proclamação da República Estrada de Ferro Central do Brasil), reformadas e adaptadas como espaço museológico.

Fechado ao público desde 2007, o Museu teve seu prédio e acervo, uma das maiores referências da memória ferroviária do país, tombados pelo IPHAN em 2011. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Rio de Janeiro (IPHAN-RJ) reabriu o Museu do Trem no dia 2 de abril de 2013.

Acervo
O museu abriga um valioso acervo, que compreende desde peças de mobiliário até locomotivas, entre as quais se destacam:
 a locomotiva a vapor Baroneza: assim denominada em homenagem à esposa de Mauá. Construída na Inglaterra, foi a primeira a trafegar no Brasil, quando da inauguração da Estrada de Ferro Mauá (30 de abril de 1854);
 o Carro Imperial: assim denominado por ter servido ao imperador D. Pedro II. Construído na Bélgica (1886);
 o Carro do rei Alberto: integrante da composição ferroviária adaptada para servir aquele soberano da Bélgica, quando de sua visita ao Brasil (1921);
 o Carro presidencial: assim denominado por ter servido ao presidente Getúlio Vargas na década de 1930.

Visitação
O museu localiza-se na Rua Arquias Cordeiro, 1.046 (Engenho de Dentro)- ao lado da Ala Sul do Estádio Nilton Santos, o Engenhão - e pode ser visitado, de terça a sexta feira, das 10 às 15 horas. A entrada é gratuita. O telefone para informações é  (21) 2233-7483 / 2269-5545.

Conforme visitação pessoal dia 5 de janeiro de 2021, fui informada pela vigia que me atendeu que o Museu se encontra fechado há mais de dois anos, data anterior, portanto, à Pandemia, não tendo sido esse, portanto, o motivo do encerramento de suas atividades, embora continue aparecendo, tanto no site oficial do Museu quanto em outros sites de turismo, assim como no da SMC, o horário de visitação e não conste a informação da suspensão da visitação.

Ligações externas
Museu do Trem (RFFSA)
(Associação Nacional de Preservação Ferroviária)

Trem
Trem
Trem
Trem
Engenho de Dentro
Atrações turísticas do Rio de Janeiro (cidade)
Patrimônio tombado pelo IPHAN